El Torneig de Montpeller 2019, oficialment conegut com a Open Sud de France 2019, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 25a edició del torneig es va celebrar entre el 4 i el 10 de febrer del 2019 a l'Arena Montpellier de Montpeller, França.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2019
ATP Tour 2019